Basedau ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Basedau (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler
 Rudolf Basedau (1897–1975), deutscher Politiker (SPD)